Геташен — название населённых пунктов:

Армения 

 Геташен — село в Армавирской области Армении.
 Геташен — до 1963 г. название села Гетазат в Араратской области.
 Геташен — до 1967 г. название села Киранц в Тавушской области.

Нагорный Карабах 
 Геташен — армянское название села Чайкенд расположеного в Гёйгёльском районе Азербайджана, согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — в Шаумяновском районе НКР.

Иное 
Геташен — марочное вино производимое в Армении с 1935 года.

См. также 

 Верин Геташен
 Неркин Геташен